Gašper Čavlovič (ur. 11 kwietnia 1984) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SK Triglav Kranj, brązowy medalista Zimowego Europejskiego Festiwalu Młodzieży (1999) i złoty medalista Zimowej Uniwersjady 2001.

Na skoczni w Popradzie zdobył brązowy medal Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 1999 w konkursie drużynowym, w którym wystartował wraz z Blažem Bilbanem i Primožem Urh-Zupanem.

W 2001 wystartował w uniwersjadzie rozgrywanej w Zakopanem. W rywalizacji skoczków narciarskich wystąpił w dwóch konkursach indywidualnych: na skoczni K-85, w którym został sklasyfikowany na 7. pozycji oraz na skoczni K-115, gdzie zajął 9. pozycję. Ponadto w konkursie drużynowym, wraz z reprezentacją Słowenii w składzie Bine Norčič, Blaž Vrhovnik i Miha Rihtar, zdobył złoty medal w konkursie drużynowym. W 2003 ponownie wystartował w uniwersjadzie, tym razem rozgrywanej w Tarvisio. Wziął wówczas ponownie udział w dwóch konkursach indywidualnych: na skoczni K-90, w którym został sklasyfikowany na 16. pozycji oraz na skoczni K-120, w którym zajął 11. miejsce.

W latach 2001–2004 startował w konkursach Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. Czterokrotnie zdobywał punkty do klasyfikacji PK. Po raz pierwszy miało to miejsce 26 stycznia 2002 w Lauscha, gdzie był 29. Drugi raz punkty zdobył 28 grudnia 2002 w Engelbergu, gdzie był trzynasty. 12 stycznia 2003 w Planicy był 28., a 1 lutego tego samego roku w Braunlage zajął najwyższe w karierze, dziesiąte miejsce. W styczniu 2004 po raz ostatni w karierze wystartował w zawodach Pucharu Kontynentalnego.

Był rekordzistą skoczni kompleksu Steinbachschanzen o punkcie konstrukcyjnym K-57 w niemieckim Reit im Winkl. W sierpniu 1997 skoczył tam na odległość 61 metrów.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2001  Karpacz – 36. miejsce
 Drużynowo
 2000  Szczyrbskie Jezioro – 12. miejsce
 2001  Karpacz – 4. miejsce

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Saalfelden – 30 stycznia 1999 (3. miejsce)
  Ruhpolding – 31 stycznia 1999 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1984
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2001